A hüllőszerűek (Sauropsida) a gerinchúrosok (Chordata) törzsébe tartozó négylábúak (Tetrapoda) főosztályának egy nagy csoportja. Az emlősszerűekkel (Synapsida) együtt alkotják a magzatburkosok (Amniota) kládját. A hüllőszerűek monofiletikus csoportot, tehát kládot alkotnak. Ide tartoznak a hüllők (Reptilia) és madarak (Aves) osztályai. Ma nagyjából 17 000 fajuk él.

A hüllőszerűek fogalma 
A Sauropsida kifejezés ma egészen mást jelent, mint megalkotása idején. Thomas Henry Huxley 1863-ban a gerincesek osztályait emlősök, hüllőszerűek és halszerűek csoportosításban képzelte el. A két utóbbinak a Sauropsida és Ichthyopsida nevet adta.

A 20. század elején a dél-afrikai perm Synapsida leletei megmutatták az evolúció átmeneti formáit az emlősök és hüllők között. Ekkor alkották meg a négylábúak két legfontosabb kládját, a hüllőszerűeket és az emlősszerűeket.

A kladisztikus nomenklatúra a Sauropsida kifejezést már arra a csoportra alkalmazza, amely tartalmazza a mai hüllők és madarak egyetlen közös ősétől származó valamennyi élőlényt. Ilyen módon monofiletikus csoport, nem úgy mint például a hüllők osztálya, amely egy rendszertani kompromisszum által szándékosan parafiletikus.

Richard Dawkins a hüllőszerűeket így jellemzi: „a teknősök és a többiek”. A teknősökön kívül ugyanis két, egymással közeli rokonságban álló nagyobb klád alkotja, a Lepidosauromorpha („pikkelyes hüllő alakúak” – gyíkok, felemásgyíkok, kígyók) és a Archosauromorpha („uralkodó hüllő alakúak” – dinoszauruszok, krokodilok, madarak)

Evolúció 

Az zártkoponyájú, halántékablak nélküli ősi hüllők két ágra szakadásával alakultak ki. A korai hüllőszerűek zártkoponyájúak maradtak, míg az emlősszerűeknél kialakult az oldalsó halántékablak.

Kladogram 
Az alábbi kladogram, amelyet Laurin és Gautier 1996-ban tett közzé, a hüllőszerűek evolúcióját szemlélteti.

Források

Jegyzetek 

Kladogramok
Rendszertan